Николай Андрущенко: Андрущенко, Николай Дмитриевич (род. 1935) — советский и украинский художник.
 Андрущенко, Николай Степанович (1943—2017) — физик, доктор наук, журналист.